Océane est un nom propre féminin qui dérive d'« Océan ».

Histoire
Le prénom Océane est typiquement français, apparu à la fin des années 1970. Depuis son apparition, plus de 80 000 Françaises ont été prénommées Océane.

Fête
Les Océane sont célébrées le . On honore à cette occasion saint Océan qui mourut en martyr plutôt que de renier sa foi chrétienne.

Prénom 
Océane, prénom féminin, prénom apparu récemment ne possède pas de sainte patronne, mais le , fête des Nymphes, paraît tout indiqué.

Pseudonyme 
 Océane, nom de scène d'une actrice pornographique française ;
La footballeuse française Océane Cairaty fut une Océane connue ;
Océane Pozzo,est une snowboardeuse membre de l'équipe de France féminine ;
Océane Bichot, élue Miss Nouvelle-Calédonie en 2011 ;
Océane Mozas, comédienne ;
Le chanteur Oshen, de son vrai nom Océan Michel.

Toponymie 
 Mer océane, nom donné à l'océan Atlantique à l'époque moderne ;
 L'Océane, surnom de l'autoroute A11 en France ;
 Salle des Docks Océane, salle multi-sports et de spectacles située au Havre.

Film 
 Océane, film de Philippe Appietto et Nathalie Sauvegrain sorti en 2013 ;
 Océane (Ocean Girl), série télévisée australienne créée par Jonathan M. Shiff et diffusée entre 1994 et 1998 ;
 Porte océane, court-métrage français d'Ado Kyrou.

Acronyme 
 Obligation convertible ou échangeable en actions nouvelles ou existantes.

Marque 
 Brest métropole océane, appellation courante de la communauté urbaine de Brest ;
 Compagnie Océane,société de transport maritime du Morbihan ;
 Compagnie des transports de la porte océane (CTPO), plus connue sous son nom commercial de Bus Océane, société privée d'exploitation dans le secteur des transports en commun sur le territoire de la Communauté de l'agglomération havraise ;
 Océane, station de radio française émettant sur la région Bretagne et appartenant au groupe Sipa - Ouest-France ;
 Océane FM, station de radio néo-calédonienne basée à Nouméa ;
 Océane est le nom d'un cabriolet produit par la marque française Simca de 1956 à 1962.

Notes et références 

Homonymie de titre